Eine Nichtigkeitsklage ist

 allgemein im deutschen Zivilrecht eine Unterart der Wiederaufnahmeklage, die die Aufhebung eines rechtskräftigen Urteils und Herbeiführung einer anderen Entscheidung bezweckt, siehe Nichtigkeitsklage (Zivilrecht) 
 im deutschen Patentrecht ein Verfahren zur Überprüfung der Patentwürdigkeit eines einstmals erteilten Patents, siehe Nichtigkeitsklage (Patentrecht)
 im EU-Recht ein Verfahren zur rechtlichen Kontrolle der Tätigkeit der Organe und der sonstigen Einrichtungen der Europäischen Union, siehe Nichtigkeitsklage am Gerichtshof der EU